Il FIDE Women's Grand Prix 2022–23 è la sesta edizione del circuito, legato al ciclo mondiale femminile, che si svolge dal 17 settembre 2022 al maggio 2023. Le prime due classificate si qualificheranno per il Torneo dei candidati femminile.

Formato 
Il circuito consiste di quattro tornei e vi prendono parte sedici partecipanti. A ogni torneo possono partecipare soltanto dodici partecipanti, perciò ogni iscritta può disputare soltanto 3 tornei su 4. Ogni torneo si svolge con la formula del girone all'italiana.

Sistema di punteggio  
I punti Grand Prix vengono assegnati nel modo seguente:

In caso di pari merito i punti sono equamente divisi.

Calendario

Criteri di qualificazione 
16 scacchiste si sono qualificate:
la campionessa del mondo in carica;
le semifinaliste della Coppa del Mondo 2021;
le prime 4 classificate del FIDE Women's Grand Swiss 2021 che non si siano già qualificate per il Grand Prix;
le 3 migliori della classifica mondiale FIDE a marzo 2022, che abbiano giocato almeno una partita durante l'anno solare, che non si siano qualificate per il Grand Prix;
4 wild card degli organizzatori.

Partecipanti 
Dopo il ritiro della campionessa del mondo Ju Wenjun, della vincitrice del Women's Grand Swiss Lei Tingjie e della migliore della classifica mondiale Hou Yifan, le sostitute sono state scelte in base alla classifica mondiale a marzo 2022.
{| class="wikitable sortable"
|+
!Nr.
!Nome
!Elo
!Qualificazione
|-
|1
| Aleksandra Kostenjuk
|2516
|Coppa del Mondo
|-
|2
| Aleksandra Gorjačkina
|2610
|Coppa del Mondo
|-
|3
| Tan Zhongyi
|2525
|Coppa del Mondo
|-
|4
| Anna Muzyčuk
|2531
|Coppa del Mondo
|-
|5
| Elisabeth Pähtz
|2507
|Women's Grand Swiss
|-
|6
| Zhu Jiner
|2464
|Women's Grand Swiss
|-
|7
| Marija Muzyčuk
|2544
|Women's Grand Swiss
|-
|8
| Kateryna Lahno
|2550
|Classifica FIDE
|-
|9
| Nana Dzagnidze
|2531
|Classifica FIDE
|-
|10
| Bıbisara Asaubaeva
|2434
|Wild card degli organizzatori
|-
|11
| Dinara Wagner
|2325
|Wild card degli organizzatori
|-
|12
| Humpy Koneru
|2586
|Wild card degli organizzatori
|-
|13
| Alina Kašlinskaja
|2490
|Wild card degli organizzatori
|-
|14
| Dronavalli Harika
|2517
|Classifica (sostituzione)
|-
|15
| Polina Šuvalova
|2504
|Classifica (sostituzione)
|-
|16
| Jansaya Aebdimaelik
|2493
|Classifica (sostituzione)
|-
|17
| Vaishali Rameshbabu
|2403
|Wild card degli organizzatori
|}

Classifica generale

Note 
Esplicative

Riferimenti

Voci correlate 
FIDE Grand Prix
Campionato del mondo femminile di scacchi

Collegamenti esterni
Sito ufficiale

Scacchi nel 2022
Scacchi nel 2023
FIDE Grand Prix